Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier I, se dispute du 18 au .

Alicia Molik remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Sharapova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2004
Zurich
Sport en Suisse en 2004
Tennis en octobre 2004